Доња Слатина је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 225 становника.

Демографија 
У насељу Доња Слатина живи 239 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,0 година (41,7 код мушкараца и 40,4 код жена). У насељу има 73 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 4,11.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији